Политические партии в Бельгии традиционно делятся по территориально-языковому признаку на фламандские и валлонские. Существуют также немногочисленные общебельгийские партии и небольшие партии немецкого меньшинства. В Бельгии государство финансирует политические партии. Но если партии проявляют «враждебность по отношению к правам человека», то их финансирование прекращается.

Фламандские партии 
 Зелёные! — 5 мест в Палате представителей
 Новый фламандский альянс — 27 мест в Палате представителей
 Открытые фламандские либералы и демократы
 Социалистическая партия (Фландрия) — 13 мест в Палате представителей
 Список Дедекера — 1 место в Палате представителей
 Фламандский интерес — 12 мест в Палате представителей
 Христианские демократы и фламандцы — 17 мест в Палате представителей

Валлонские партии 
 Гуманистический демократический центр — 9 мест в Палате представителей
 Национальный фронт (стремится привлечь также фламандских избирателей) — 0 мест в Палате представителей
 Реформаторское движение — 18 мест в Палате представителей
 Социалистическая партия (Валлония) — 26 мест в Палате представителей
 Союз Франкофонов — 0 мест в Палате представителей
 Эколо — 8 мест в Палате представителей
 Коммунистическая партия (Валлония) — 0 мест в Палате представителей
 Народная партия — 1 место в Палате представителей.

Немецкие партии 
 ProDG
 Партия свободы и прогресса
 Христианско-социальная партия (единая фракция с ГДЦ)

Общебельгийские партии

Исчезнувшие 
 NEE
 Католическая партия
 Коммунистическая партия Бельгии
 Либеральная партия
 Социалистическая партия Бельгии (раскололась на фламандскую и валлонскую)

Существующие 
 Партия труда — коммунистическая; 1 место в Палате представителей
 Vivant — леволиберальная; 0 мест в Палате представителей
 Народная партия — правоконсервативная; 1 место в Палате представителей
 Революционная коммунистическая лига — троцкистская; 0 мест в Палате представителей
 Левая социалистическая партия — Социалистический союз борьбы — троцкистская; 0 мест в Палате представителей
 Бельгийский союз — монархическая; 0 мест в Палате представителей

Бельгия